Pituranthos denudatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani. Pituranthos denudatus ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten P. d. battendieri.

Källor 

Flockblommiga växter
denudatus